Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1963 года прошёл 23-24 февраля в Каруидзаве (Япония). В нём принял участие 41 спортсмен. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Швеции Йонни Нильссон.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Конькобежный спорт
Международные соревнования по конькобежному спорту в Японии
Конькобежный спорт
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)